Muriel désigne :

Muriel ou Murielle, prénom féminin.

Pseudonyme 
 Muriel (1987-), Muriel Gustavo Becker, footballeur brésilien.

Films 
Muriel, un film comédie franco-australien réalisé en 1994 par Paul John Hogan.
Muriel, ou le Temps d'un retour, un film d'Alain Resnais.

Toponymie 
Muriel, une commune espagnole de la Province de Valladolid.

Autre